Zaunegger heißen:
 Horst Zaunegger (geboren 1963), deutscher Vater
 Josef Zaunegger (1851–1923), österreichischer Politiker